Ari atoll kan syfta på:
 Ariatollen, en geografisk atoll i Maldiverna
 Alif Alif, en administrativ atoll i Maldiverna som omfattar norra delen av Ariatollen samt två mindre atoller
 Alif Dhaal, en administrativ atoll i Maldiverna som omfattar södra delen av Ariatollen